Picasso ist der Familienname u. a. folgender Personen:
 Carlos Alberto Morstadt Picasso (* 1990), chilenischer Springreiter
 Claude Picasso (* 1947), spanisch-französischer Fotograf, Filmemacher, Sohn (mit Françoise Gilot) und Nachlassverwalter von Pablo Picasso
 Diana Widmaier Picasso (* 1974), französische Kunsthistorikerin und Enkelin von Pablo Picasso
 Emilio Picasso (1927–2014), italienischer Physiker
 Francisco Picasso (* 1982), uruguayischer Schwimmer
 Jacqueline Roque/Picasso (1927–1986; 2. Ehefrau Pablo Picassos) 
 Juan Picasso González (1857–1935), spanischer General
 Lamberto Picasso (1880–1962), italienischer Schauspieler
 Luigi Ettore Picasso (* 1935), italienischer Physiker
 Marie Picasso (* 1979), schwedische Sängerin und Moderatorin
 Marina Picasso (* 1951), Tochter von Paulo, Enkelin von Pablo Picasso
 Maya Picasso (1935–2022) (Tochter von Marie-Thérèse Walter und Pablo Picasso, häufiges Bildobjekt; später M. Widmaier Picasso)  
 Olga Picasso (1891–1955), russische Balletttänzerin; erste Ehefrau des spanischen Malers Pablo Ruiz Picasso
 Pablo Picasso (1881–1973), spanischer Künstler
 Paloma Picasso (* 1949), spanisch-französische Designerin, Tochter von Pablo Picasso
 Paulo Picasso (Paul; 1921–1975), gemeinsamer Sohn von Olga und Pablo Picasso

Picasso steht für:
 Musée Picasso, Museum in Paris
 Museu Picasso, Museum in Barcelona
 Picasso (Band), eine japanische Popband
 Picasso (Satellit), belgischer Forschungssatellit
 (4221) Picasso, Asteroid des Hauptgürtels
 den Spitznamen der Dieseltriebwagen-Baureihe X 3800 der französischen Staatsbahn SNCF (Bj. 1950–1960, Ausmusterung: 1988)
 die Picasso Administration / Picasso Nachlassverwaltung (der Erbengemeinschaft P. Picassos, www.picasso.fr/)
 Prozessorserie Ryzen 3xxxU/H von AMD für mobile Geräte, vorgestellt im Januar 2019

Siehe auch:
 Picasso-Drückerfisch
 Citroën Xsara Picasso
 Citroën C3 Picasso
 Citroën C4 Picasso